

Geografia 
 Achterberg –  villaggio nel comune di Rhenen, in Olanda
 Achterberg –  zona residenziale nel circondario della Landa, in Germania

Persone 
 Chantal Achterberg – canottiera olandese
 Fritz Achterberg – attore tedesco di teatro e cinema muto
 Gerrit Achterberg – poeta olandese